Prudnicki Ośrodek Kultury (pełna nazwa: Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej) – samorządowa jednostka kulturalna działająca na terenie gminy Prudnik. Jej siedziba znajduje się w willi rodziny Fränkel przy ul. Kościuszki 1A w Prudniku. Jej obecnym dyrektorem jest Sylwia Gawłowska.

Historia 
Prudnicki Ośrodek Kultury został utworzony Uchwałą Nr XXII/159/92 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 1992. Powstał z połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Prudniku, Wiejskiego Domu Kultury w Moszczance, Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach i kina „Wyzwolenie” w Prudniku w jedną instytucję kultury. Jego pierwotna siedziba znajdowała się przy ul. Mickiewicza 1, gdzie obecnie mieści się Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i kino „Diana”.

Działalność 

Prudnicki Ośrodek Kultury jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie gminy Prudnik. Organizuje między innymi:
 Dni Prudnika – impreza plenerowa organizowana corocznie w lipcu na prudnickim rynku
 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy (Jazz Festiwal Prudnik) – impreza plenerowa organizowana corocznie w pierwszy weekend sierpnia w ogrodzie willi rodziny Fränkel w Prudniku, największa jazzowa impreza w województwie opolskim
 Śląski Festiwal Ziemi Prudnickiej im. Ludwiga van Beethovena – festiwal muzyki klasycznej odbywający się corocznie w październiku w Prudniku i Głogówku
 Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego
 liczne wystawy sztuki

Placówki 

W skład Prudnickiego Ośrodka Kultury wchodzi:

 Prudnicki Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 1A (dyr. Ryszard Grajek)
 Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach, nr 57 (kier. Genowefa Sztonyk)
 Wiejski Dom Kultury w Łące Prudnickiej, ul. Nad Złotym Potokiem 68 (kier. Irena Madera)
 Wiejski Dom Kultury w Mieszkowicach, nr 145 (kier. Ireneusz Trochowski)
 Wiejski Dom Kultury w Moszczance, Kolonia 2 (kier. Anna Górska)
 Wiejski Dom Kultury w Piorunkowicach, nr 53 (kier. Grażyna Kwiecień)
 Wiejski Dom Kultury w Szybowicach (kier. Mariusz Wicherek)
 Wiejski Dom Kultury w Wierzbcu, nr 5 (kier. Beata Trochowska)
 Wiejskie Centrum Aktywizacji w Rudziczce, nr 79B (kier. Janina Stanisz)
 Świetlica Środowiskowa w Prudniku, Jasionowe Wzgórze, ul. Podgórna 5 (kier. Ewelina Niziołek)
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku (centrala), ul. Mickiewicza 1 z filiami w:
 Prudniku przy ul. Kombatantów 18/2
 Rudziczce nr 79B
 Szybowicach nr 306
 Moszczance, Kolonia 2
 Łące Prudnickiej, ul. Nad Złotym Potokiem 68
 Kino „Diana” w Prudniku, ul. Mickiewicza 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Prudnicki Ośrodek Kultury

Domy i centra kultury w Polsce
Kultura w Prudniku